Le tournoi de tennis de Californie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à Aptos du  au .

Elly Hakami remporte le simple dames. En finale, elle bat Melissa Gurney, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Robin White.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Californie
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Californie
Tennis aux États-Unis en 1987
Sport en Californie en 1987
Tennis en juillet 1987
Tennis en août 1987